Dagmar Dadie-Roberg (1897-1966), sculptrice suédoise
 Lars Roberg (1664-1742), médecin et anatomiste suédois.